D37 steht für:
 Harz (Mittelgebirge), als naturräumliche Haupteinheit Deutschlands
 HMAS Tobruk (D37), Kriegsschiff im Dienst der Royal Australian Navy von 1947 bis 1960
 HMS Dasher (D37), Flottenflugzeugträger der britischen Royal Navy
 HMS Vortigern (D37), Zerstörer der V- und W-Klasse der britischen Royal Navy im Ersten und Zweiten Weltkrieg

D-37 steht für:
 Akaflieg Darmstadt D-37, ein einsitziges Segelflugzeug in Kunststoffbauweise

D37